Махеш Бхатт (, ; род. 20 сентября 1949 года, Бомбей) — индийский режиссёр, продюсер и сценарист. Лауреат ряда призов за лучший сценарий.

Биография 
Родился 20 сентября 1948 года в Бомбее в семье Нанабхая Бхатта и актрисы Ширин Мохаммад Али, сестры . Его брат Мукеш Бхатт — продюсер. Отец Бхатта — гуджаратец. Отец Ширин — тамильский брамин Рам Шешадри Аянгар, а мать — мусульманка из Лакхнау. Бхатт вырос в индуистской семье, однако заявляет, что он атеист.

Махеш учился в католической школе для мальчиков Don Bosco High School. Во время летних каникул работал. Он также делал рекламы. Знакомые представили его режиссёру Раджу Кхосле, и Бхатт начал работать его ассистентом.

Он женился на Киран (Лорен Брайт), с которой познакомился ещё будучи студентом. По мотивам их любовной истории был снят фильм «Жизнь во имя любви». У Бхатта и Киран двое детей (Пуджа и Рахул), но их браку пришлось столкнуться с неприятностями в ранней карьере режиссёра.

Позже Бхатт влюбился в актрису Сони Раздан и женился на ней. Ему пришлось перейти в ислам, чтобы жениться второй раз, не разводясь с первой женой, которую он не хотел оставлять одну.

Карьера 
Режиссёрский дебют Бхатта состоялся в возрасте 26 лет с фильмом Manzilein Aur Bhi Hain (1974), на показ которого в течение 14 месяцев был наложен запрет за высмеивание «священных уз брака». В 1980 году его фильм  с Шабаной Азми и Винодом Кханной в главных ролях заработал две премии Filmfare: Хелен получила свою первую статуэтку как «Лучшая актриса второго плана», а Мадхукар Шинде в качестве Лучшего арт-директора. Фильм собрал среднюю кассу.

Первым хитом в карьере Бхатта стал фильм  (1982), снятый по мотивам его романа с актрисой Парвин Баби и вошедший в программу 14-го Московского международного кинофестиваля.
Позже, он снял ещё несколько фильмов, заимствуя идеи из своей личной жизни. Это были такие картины, высоко оцененные критиками, как  (1985) и «Имя» (1986).
Среди его лучших ранних работ фильм  (1984) о пожилой паре из Махараштры, проживающей в Бомбее, у которых в Нью-Йорке при ограблении погибает единственный сын, и драма «Если бы…» (1987), основанная на реальной семейной истории с трагическим концом.

В 1987 году вместе со своим братом Мукешом организовал кинокомпанию Vishesh Films и стал продюсером. В следующее десятилетие Махеш продолжал оставаться одним из самых признанных режиссёров, снимая такие серьёзные фильмы, как  (1989, дебютный фильм его дочери Пуджи), и Swayam (1991), а также коммерчески успешные романтические хиты, такие как «Скитание» (1990), «Жизнь во имя любви» (1990) и «Сердцу не прикажешь» (1991), в котором снялись Пуджа Бхатт и Аамир Хан. В 1991 году Бхатт снял самый успешный фильм Vishesh Films «Преследование». Картина «Между двух огней» (1993) получила признание критиков. Главные роли исполнили Пуджа Бхатт и Насируддин Шах, которые впоследствии снялись в таких хитах как «Сбившиеся с пути» (1993) и «Криминал» (1995). В 1994 году Бхатт выиграл специальный приз Национальной кинопремии Индии за фильм .

Личная жизнь

Фильмография (в качестве режиссёра) 

 1974 — Manzilein Aur Bhi Hain
 1977 — Vishwasghaat
 1978 — Naya Daur
 1979 — Два цвета крови / Lahu Ke Do Rang
 1980 — Abhimanyu
 1982 — Осознание / Arth
 1984 — Суть / Saaransh
 1985 — Рождение / Janam
 1986 — Aashiana
 1986 — Имя / Naam
 1987 — Aaj
 1987 — Если бы… / Kaash
 1988 — Цель / Thikaana
 1988 — Siyaasat
 1988 — Захват / Kabzaa
 1989 — Папочка / Daddy
 1990 — Скитание / Awaargi
 1990 — Jurm
 1990 — Жизнь во имя любви / Aashiqui
 1991 — Swayam
 1991 — Друзья / Saathi
 1991 — Сердцу не прикажешь / Dil Hai Ke Manta Nahin
 1991 — Преследование / Sadak
 1992 — Седьмое небо / Saatwan Aasmaan
 1992 — Одержимость / Junoon
 1992 — Maarg
 1993 — Я снова вспоминаю о тебе / Phir Teri Kahani Yaad Aayee
 1993 — Gunaah
 1993 — Между двух огней / Sir
 1993 — Навстречу любви / Hum Hain Rahi Pyar Ke
 1993 — Сбившиеся с пути / Gumrah
 1993 — Отверженный / Tadipaar
 1994 — Джентльмен / The Gentleman
 1994 — Защитник обездоленных / Naaraaz
 1995 — Воссоединение / Milan
 1995 — Незаконнорожденный / Naajayaz
 1995 — Мир криминала / Criminal
 1996 — Что скажет папа? / Papa Kehte Hai
 1996 — Страстная любовь / Chaahat
 1996 — Безумная любовь / Dastak
 1997 — Таманна / Tamanna
 1998 — Двойник / Duplicate
 1998 — Angaaray
 1999 — Боль Души / Zakhm
 1999 — Это Мумбаи, дорогой! / Yeh Hai Mumbai Meri Jaan
 1999 — Пуля / Kartoos

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards
Семья Бхатт